Аюка:

 Аюка — четвёртый главный тайша калмыков и первый калмыцкий хан (1690—1724).
 Аюка — род в составе башкир племени калмак, потомки калмыков.